Esta é uma lista de municípios litorâneos do Brasil, ordenada por população.
Totalizam 279 municípios (5% do total nacional) em 17 estados. 
Maranhão detém o maior número de municípios litorâneos (33), enquanto Amapá e Piauí possuem o menor número (4 cada). Rio de Janeiro é a Unidade Federativa com a maior proporção de municípios litorâneos (27,17% do total de municípios), enquanto Paraná é o Estado com a menor porcentagem de municípios com litoral (1,25% do total). Doze capitais fazem parte desta lista.

A Região Nordeste é detentora do maior número de municípios com litoral (156 ou 55,91% do total), enquanto a Região Norte possui o número mais baixo (21 ou 7,53% do total).

Curiosamente, dois desses municípios fazem fronteira com outro país: Oiapoque, com a Guiana Francesa/França e Santa Vitória do Palmar, com o Uruguai. Outros dois (Chaves e Macapá – 11,11% do total) são cortados pela linha do Equador e mais um (Ubatuba – 1,64% do total) pela linha imaginária do trópico de Capricórnio.

Por Unidade da Federação/Região

 Nordeste: 156 (55,91%)
 Norte: 21 (7,53%)
 Sudeste: 54 (19,35%)
 Sul: 48 (17,2%)

Litoral
Municipios